Stašek (Stašková), Stášek (Stášková) je příjmení těchto osobností:

 Antal Stašek (1843–1931), vl. jm. Antonín Zeman – český spisovatel a právník
 Bohumil Stašek (1886–1948) – český římskokatolický kněz, politik a představitel Československé strany lidové
 Ferdinand Stašek (1888-1935) – český malíř a fotograf, působící v Egyptě
 Ignác Florus Stašek (1782–1862) – český vzdělanec, matematik, astronom a průkopník fotografie, rektor piaristické koleje v Litomyšli
 Marek Stašek (* 1941) – český básník, dramaturg a pedagog
 Martin Stašek (* 1989) – český atlet
 Zikmund Stašek – plzeňský purkmistr v 16. století

Externí odkazy 
 

Česká příjmení